Azərbaycan Marșı („Marșul Azerbaidjanului”) este imnul este imnul național al Azerbaidjanului. Versurile sale au fost scrise de către poetul Ahmad Javad, iar muzica a fost compusă de către compozitorul azer Uzeyir Hajibeyov. Imnul a fost adoptat în 1919. Acest imn a devenit și imnul național curent al Republicii Azerbaidjan (care și-a câștigat independența pe 18 octombrie 1991) cât și al Republicii Democrate Azerbaidjan (28 mai 1918 – 28 aprilie 1920).

Versuri

Originalul în limba azeră

Transcriere fonetică

Alte versiuni și traducere

Vezi și 
 Istoria Azerbaidjanului

Referințe 

Imnuri naționale
Simbolurile naționale ale Azerbaidjanului
Cântece azere
Azerbaidjan